Бристольский залив:

 Бристольский залив — залив в юго-западной части Великобритании.
 Бристольский залив — залив Берингова моря, расположенный у юго-западного берега Аляски, США.